Das doppelte Ausrufezeichen (notiert !! oder ‼) steht für:

 U+203C, Zeichen im Unicodeblock Allgemeine Interpunktion
 ein brillanter Schachzug, siehe Schachnotation #Kommentierung
 Operator für die Doppelfakultät
 Pfarrer, siehe Genealogische Zeichen #Zeichen (Symbole)

hu:Faktoriális#Hasonló függvények
ru:Факториал#Двойной факториал